Titanophoneus (littéralement « tueur titanesque » en grec ancien) est un genre éteint de thérapsides dinocéphales carnivores, appartenant à la famille également éteinte des antéosauridés et ayant vécu durant une partie du Permien moyen, au Wordien et au Capitanien, il y a entre 268 et 265 millions d'années. Ses restes fossiles ont été découverts au Tatarstan, une république de la fédération de Russie.

Description 

À l'âge adulte, Titanophoneus mesurait  de long, dont  pour le crâne. La longue queue et les membres courts montrent que l'animal était un thérapside primitif contrairement au genre ultérieur Inostrancevia qui était plus avancé. La structure des membres et la densité de l'os sont conçues pour une position tentaculaire. La fosse temporale est plus avancée que celles des estemmenosuchidés mais moins que celles des thériodontes, dont fait partie Inostrancevia. L'animal était doté de douze incisives plates, de deux canines puissantes et de plusieurs post-canines plus petites. Par certains aspects, il ressemble beaucoup à certains sphénacodontidés dont fait partie le célèbre Dimetrodon.

Taxonomie 
L'espèce type est Titanophoneus potens décrite par la celebre paléontologue russe Ivan Efremov en 1938. Une autre espèce, Titanophoneus adamanteus, décrite en 1958 par Y. A. Orlov sous le nom de Doliosaurus adamanteus puis Doliosauriscus adamanteus, a été attribuée au genre Titanophoneus en 2010 par Christian F. Kammerer et confirmée par J. C. Cisneros  en 2011 dans leur étude sur les dinocéphales carnivores du Permien moyen.

Classification 
Le genre Titanophoneus après avoir été regroupé dans la famille des Brithopodidae par Efremov, est maintenant inclus dans la sous-famille des Anteosaurinae, partie de la famille des Anteosauridae, elle-même incluse dans le clade des antéosauriens.

Deux études phylogénétiques en 2010 et 2011 aboutissent au cladogramme suivant :

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Références taxinomiques 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1938
Dinocephalia